Тобиас Э́нстрём (; род. 5 ноября 1984, , Швеция) — шведский хоккеист, защитник.

Игровая карьера 

Энстрём родился в Нурдингро, затем переехал в соседний Эрншёльдсвик. Начинал играть в молодёжной команде «МОДО», позже дебютировал в основной команде, где был избран лучшим новичком сезона.

На драфте НХЛ 2003 года был выбран клубом «Атланта Трэшерз» в восьмом раунде под общим 239-м номером.
В сезоне 2006/07 стал чемпионом Швеции в составе «МОДО», в плей-офф набрал больше всех голевых передач.

В конце мая 2007 года подписал двухлетний контракт с клубом «Атланта Трэшерз». В тренировочном лагере смог пробиться в основной состав команды. 23 октября 2007 года Энстрём забил свой первый гол в НХЛ вратарю Веса Тоскала из «Торонто Мэйпл Лифс». В первых трёх сезонах в НХЛ не пропустил ни одного матча своего клуба. В сезоне 2010/11 он сломал палец, блокируя бросок в игре против «Нью-Йорк Рейнджерс», после чего пропустил 6 матчей и прервал свою серию из 296 сыгранных игр подряд. Кроме того, из-за травмы Энстрём также вынужден был пропустить матч всех звёзд НХЛ, куда он был приглашён вместе с товарищем по команде Дастином Бафлином.

Летом 2011 года вместе с «Трэшерз» переехал в Виннипег.
27 июля 2012 года продлил контракт с клубом «Виннипег Джетс» на 5 лет.

В июне 2013 Энстрём подвергся нападению и был ограблен в своём родном городе Эрншельдсвик.

Достижения 
 Чемпион Швеции в 2007 году.
 Бронзовый призёр чемпионата мира в 2009 году.

Статистика

Клубная

Международная

Рекорды 
 Наибольшее количество очков, набранных защитником за клуб (Атланта Трэшерз) - 108  (16 января 2010 против Каролина Харрикейнз) (превзошёл Янника Трамбле)
 Наибольшее количество передач, набранных защитником за сезон (Атланта Трэшерз) - 44 (16 января 2010 против Каролина Харрикейнз)
 Рекордсмен по количеству сыгранных матчей подряд - 296 (22 января 2011 против Нью-Йорк Рейнджерс) (превзошёл Вячеслава Козлова)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Хоккеисты Швеции
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК МОДО
Игроки «Атланта Трэшерз»
Игроки «Виннипег Джетс» (с 2011)
Игроки ХК «Ред Булл» Зальцбург
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Задрафтованные ХК «Атланта Трэшерз»